

Polska 
 Zawadów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Puchaczów 
 Zawadów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Zawadów – kolonia w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Zawadów – towarowa stacja kolejowa we wsi Zawadów (gmina Puchaczów), w województwie lubelskim

Ukraina 
 Zawadów – wieś na Ukrainie (rejon jaworowski)
 Zawadów – wieś na Ukrainie (rejon mościski)
 Zawadów – wieś na Ukrainie (rejon stryjski)
 Zawadów – wieś na Ukrainie (rejon żółkiewski)